Medrano puede referirse a:
Medrano, apellido de España;
Medrano, municipio de España;
Medrano, localidad de la Argentina;
Mariano Medrano, obispo de Buenos Aires; 
Francisco González Medrano, botánico mexicano;
Pedro Medrano, miembro del Congreso de Tucumán, donde se declaró la Independencia Argentina;
Ramiro Ruiz Medrano, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid;
Arroyo Medrano, curso de agua entubado de la ciudad de Buenos Aires;
Avenida Medrano, arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires;
Medrano, estación de la línea B del subte de Buenos Aires.